Cougar è il termine in lingua inglese per indicare il puma

Intrattenimento
 John Mellencamp – in arte Johnny Cougar
 Cougar Town – serie televisiva statunitense
 Cougar Club – film statunitense del 2007

Sport 
 BYU Cougars – società calcistica della Brigham Young University
 Houston Cougars – società sportiva della University of Houston
 Raleigh Cougars – franchigia di pallacanestro della USBL, con sede a Raleigh, nella Carolina del Nord, attivi dal 1997 al 1999

Veicoli

Aeromobili
 Grumman F9F Cougar – caccia jet navale statunitense
 Gulfstream American GA-7 Cougar – aereo leggero bimotore
 Eurocopter AS532 Cougar – elicottero multiruolo francese

Autovetture
 Ford Cougar – coupé per il mercato europeo
 Mercury Cougar – muscle car della Mercury

Veicoli da combattimento
 Cougar – trasporto truppe corazzato
 AVGP – serie di tre mezzi corazzati chiamati Grizzly, Cougar e Husky

Altri usi
 Cougar – termine gergale anglo-americano volto a definire donne mature che hanno relazioni con uomini notevolmente più giovani
 Beretta 8000 – dette anche Cugar, serie di pistole semiautomatiche della Beretta

Altri progetti